Belo Oriente kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Belo Oriente (ort), Minas Gerais, 
 Belo Oriente (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar